Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Colorado.

Oameni
Colorado